Pacific Palisades - bairro de Los Angeles
Pacific Palisades (telessérie) - estrelada por Natalia Cigliuti
Pacific Palisades (filme) - com Sophie Marceau

Desambiguação